Верхотурская улица:

 Верхотурская улица — бывшее название улицы Свердлова в Екатеринбурге.
 1-я Верхотурская улица — улица в Перми.
 2-я Верхотурская улица — улица в Перми.